Nangaroro kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Nangaroro, distrikt, Nusa Tenggara Timur, 
 Desa Nangaroro, administrativ by, Nusa Tenggara Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar